Schwarzenbach er flertydigt:
 Schwarzenbach an der Saale – by i Oberfranken, Bayern, Tyskland
 Schwarzenbach am Wald – by i Oberfranken, Bayern, Tyskland
 Schwarzenbach (Oberpfalz) – by i Oberpfalz, Bayern, Tyskland